Домашово — топоним:

 Домашово — деревня в Брянском районе Брянской области
 Домашово — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области